Йорданов, Йордановски, Йорданин, Йордански са български родови имена, производни на мъжкото собствено Йордан и женското Йорданка или Йордана.

В българската имена традиция Йордан има библейски произход и води началото си от едноименната река Йордан в Палестина, в която свети Йоан Предтеча помазва Исус.

Йорданов 
 Александър Йорданов (р. 1952), български политик
 Асен Йорданов (1896 – 1967), български инженер
 Боян Йорданов (р. 1983), български волейболист
 Валентин Йорданов (р. 1960), български състезател по свободна борба
 Георги Йорданов, няколко души с това име
 Евгени Йорданов (р. 1978), футболист
 Емануил Йорданов (р. 1960), български политик
 Здравко Йорданов (1931 – 2004), български виолончелист
 Ивайло Йорданов (р. 1968), български футболист
 Йордан Йорданов, няколко души с това име
 Недялко Йорданов (р. 1940), български поет и драматург
 Никола Йорданов (1938 – 1995), български футболист
 Стоян Йорданов (р. 1944), български футболист и треньор
 Тянко Йорданов (1914 – 2003), български географ и телевизионен водещ
 Христомир Йорданов (р. 1931), български банкер

Йорданова 
 Даниела Йорданова (р. 1976), българска лекоатлетка
 Зорка Йорданова (1904 – 1970), българска актриса
 Милка Йорданова (р. 1957), българска акробатка

Йордановски 
 Любчо Йордановски (р. 1953), политик

Български фамилни имена